Трояно́вская () — фамилия. Известные носители:* Трояновская, Анна Ивановна (1885—1977) — российская и советская художница, певица, педагог. Дочь Ивана Ивановича Трояновского.
 Трояновская, Ханна () — заместитель министра экономики Польши, уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам атомной энергетики.

 Розмирович-Трояновская, Елена Фёдоровна (урождённая Майш, 1886—1953) — российский и советский политический деятель, участница революционного движения в России. Жена Александра Антоновича Трояновского. См. также 
 Трояновский